Kratovo est un toponyme qui peut désigner :
Kratovo, une municipalité et une ville de la Macédoine du Nord ;
Kratovo, une ville de Russie située non loin de Moscou ;
Kratovo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Priboj, district de Zlatibor.